Bertrand I est un nom porté par différents souverains :

Princes, ducs 

 Bertrand I, prince d’Orange (1171-1181)

Comtes 

 Bertrand I, comte de Provence (1063-1093)
 Bertrand I, comte de Forcalquier (à partir de 1149)

Ecclésiastiques 

 , évêque de Poitiers ()
 , évêque de Fréjus (1044-1091)
 , évêque de Maguelone ()
 , évêque connu de Nîmes de 1095 à 1097.
 , évêque de Sisteron (1102-1105)
 , évêque d'Albi (1115-1125)
 , évêque d'Uzès (1188–1190)
 , évêque d'Avignon (1233-1234)
 , archevêque-comte de Tarentaise (1297-1334)

Bertrand I